Wicking ist der Familienname folgender Personen:
 Adolf Wicking (1808–1877), deutscher Unternehmer
 Christopher Wicking (1943–2008), britischer Drehbuchautor und Filmkritiker

Siehe auch:
 Wicking-Effekt, ein Fehler beim Reflow-Löten oder Dampfphasenlöten
 Wicking'sche Portland-Cement und Wasserkalkwerke AG, 1931 von Dyckerhoff übernommen